Raspail (stacja metra) – stacja paryskiego metra.
 Jean Raspail (1925–2020) – francuski pisarz i podróżnik.
 François-Vincent Raspail (1794–1878) – chemik i polityk